Lycus (řecky Lykos) může znamenat:

místopisné jméno
 Velký Zab, řeka v Asýrii, dnešním Turecku a Iráku
 Lycus (Bithýnie), řeka ústící do Černého moře
 Lycus Sulci, propadlina na Marsu

mytologie
 Lykos, mytologický panovník Théb nebo Mýsie